Федосе́ев (Федосе́ева) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Федосеев, Андрей Анатольевич (род. 1965) — чемпион России по хоккею с мячом.

В 
 Федосеев, Валериан Александрович (1910—1980) — советский физик и педагог.
 Федосеев, Василий Федосеевич (1794—1844) — русский архитектор.
 
 Федосеев, Владислав Александрович (1936—2019) — советский сценарист и драматург.
 Федосеев, Вячеслав Николаевич (1945—2009) — директор НИИ АПП МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Г—С 
 Федосеев, Глеб Борисович (1930—2019) — российский учёный-аллерголог.
 Федосеев, Григорий Анисимович (1899—1968) — советский писатель, инженер-геодезист.
 
 Федосеев, Евгений Михайлович (1949—2001) — советский хоккеист.
 Федосеев, Евстрат (1692—1768) — наставник старообрядческого Федосеевского согласия; сын его основателя.
 
 Федосеев, Лев Александрович (1920—?) — советский футболист, тренер.
 Федосеев, Максим Михайлович (род. 1971) — российский продюсер, актёр, сценарист.
 Федосеев, Михаил Андреевич (1912—1942) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Федосеев, Олег Георгиевич (1936—2001) — советский легкоатлет.
 Пафнутий (Федосеев), в миру Пётр (ок. 1863—1939) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, митрополит Белокриницкий.
 Федосеев, Пётр Николаевич (1908—1990) — советский философ.
 Федосеев, Роберт Юрьевич (1937—2015) — советский инженер, разработчик средств автоматики, изобретатель.
 Федосеев, Сергей Геннадьевич (род. 1962) — Депутат ВС РК XIII созыва.



См. также